Henrik eller Heinrich Rantzau kan henvise til flere personer:

 Henrik Rantzau (1501-1561) (cirka 1501-1561) – adelig der deltog i Grevens Fejde på den senere Christian III's side
 Henrik Rantzau (1526-1599) –holstensk statholder i Hertugdømmerne
 Henrik Rantzau (1590-1644) – (1590-1644) – holstensk landråd; Christian IV's gesandt hos den tysk-romerske kejser Ferdinand II
 Henrik Rantzau (rigsråd) – 1599-1674) – dansk rigsråd, godsejer og stiftamtmand over Århus Stift
 Henrik Rantzau (1630-1687) (1630-1687) – dansk godsejer og kammerherre